Guillac puede referirse a:

 Guillac, comuna francesa situada en Gironda.
 Guillac, comuna francesa situada en Morbihan.